Die Football League Second Division 2003/04 war die zwölfte Saison der Football League Second Division als dritthöchste englische Fußballliga und 77. Drittligaspielzeit insgesamt. Im Anschluss wurde sie dann von der Football League One abgelöst und existierte unter dieser Bezeichnung als dritthöchste Liga weiter. Drittligameister wurde Plymouth Argyle und daneben stiegen die zweitplatzierten Queens Park Rangers sowie nach Play-off-Erfolgen gegen Swindon Town und Bristol City das viertplatzierte Brighton & Hove Albion in die neue Football League Championship auf.

Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 2004/05 die drei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten FC Walsall, Bradford City und die Milton Keynes Dons (vor Juni 2004: FC Wimbledon) die Plätze ein. Aus der Second Division mussten Grimsby Town, Rushden & Diamonds, Notts County und die Wycombe Wanderers absteigen. Anstelle dieser vier Klubs nahmen in der folgenden Spielzeit 2004/05 der Viertligameister Doncaster Rovers, die dahinter rangierenden Hull City und Torquay United sowie der Play-off-Sieger Huddersfield Town die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Play-off-Spiele zur Teilnahme an der Football League Championship

Torschützenliste

Weblinks 
 England 2003-04 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

2003/04
Fußballsaison 2003/04